La 2. Fußball-Bundesliga 1999-2000 è stata la ventiseiesima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio. È terminata con la promozione in Bundesliga del Colonia, che ha vinto il torneo, più il Bochum e l'Energie Cottbus.

Capocannoniere del torneo è stato Tomislav Marić dello Stuttgarter Kickers con 21 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 2000-2001.
      Escluso dal campionato.
      Retrocessi in Regionalliga 2000-2001.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Colonia (19)
 Maggior numero di pareggi: Greuther Furth (16)
 Maggior numero di sconfitte: Karlsruhe (17)
 Minor numero di vittorie: Karlsruhe (5)
 Minor numero di pareggi: Energie Cottbus (4)
 Minor numero di sconfitte: Colonia (7)
 Miglior attacco: Colonia (68 gol fatti)
 Peggior attacco: Kickers Offenbach, Karlsruhe (35 gol fatti)
 Miglior difesa: Rot Weiss Oberhausen (34 gol subiti)
 Peggior difesa: Stuttgarter Kickers, Kickers Offenbach (58 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Colonia (+29)
 Peggior differenza reti: Kickers Offenbach (-23)
 Miglior serie positiva: Borussia Monchengladbach (19, 11ª-29ª) 
 Peggior serie negativa: Tennis Borussia Berlino (5, 30ª-34ª) 
 Maggior numero di vittorie consecutive: Hannover (5, 25ª-29ª) 
Partite
 Più gol (9): 
Colonia-St. Pauli 6-3, 21 maggio 2000
 Maggior scarto di gol (5): Bochum-Kickers Offenbach 6-1, Bochum-Alemannia 5-0, Energie Cottbus-Kickers Offenbach 5-0, Colonia-Norimberga 6-1, Chemnitz-Greuther Furth 5-0, Borussia Monchengladbach-Magonza 6-1, Magonza-Chemnitz 5-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 41 gol nella 33ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 14 gol nella 25ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 8 in 32ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Bernd Hauer (11)
 Michael Weiner (11)
 Rainer Werthmann (11)
 Olaf Blumenstein (10)
 Peter Gagelmann (10)
 Manfred Haupt (10)
 Ralf Hilmes (10)
 Burkard Hufgard (10)
 Stephan Kammerer (10)
 Thorsten Kinhöfer (10)
 Knut Kircher (10)
 Dirk Margenberg (10)
 Günter Perl (10)
 Markus Schmidt (10)
 Christian Schößling (10)
 Peter Sippel (10)
 Stefan Weber (10)
 Matthias Anklam (9)
 Thomas Frank (9)
 Frank Gettke (9)
 Peter Lange (9)
 Detlef Scheppe (9)
 Detlef Schütz (9)
 Volker Wezel (9)
 Jürgen Kreyer (7)

 Paul Milic (6)
 Uwe Kemmling (4)
 Jörg Keßler (4)
 Florian Meyer (4)
 Stefan Trautmann (4)
 Jürgen Aust (3)
 Alfons Berg (3)
 Lutz-Michael Fröhlich (3)
 Jürgen Jansen (3)
 Torsten Koop (3)
 Wolfgang Stark (3)
 Edgar Steinborn (3)
 Lutz Wagner (3)
 Herbert Fandel (2)
 Helmut Fleischer (2)
 Bernd Heynemann (2)
 Markus Merk (2)
 Hartmut Strampe (2)
 Franz-Xaver Wack (2)
 Bernhard Zerr (2)
 Hermann Albrecht (1)
 Winfried Buchhart (1)
 Michael Wendorf (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1999
Calcio nel 2000
1999-2000